

Patronyme 

 Erzsébet Gulyás-Köteles (1924-2019), gymnaste artistique hongroise.
 Éva Gulyás (1955-), joueuse hongroise de basket-ball.
 Géza Gulyás (1931-2014), footballeur hongrois.
 Ildikó Gulyás (1960-), joueuse hongroise de basket-ball.
 István Gulyás (1931-2000), joueur hongrois de tennis.
 István Gulyás (1968-), joueur hongrois de handball.
 Magdolna Gulyás (1949-2014), joueuse hongroise de basket-ball.
 Márton Gulyás (1986-), artiste et militant politique hongrois.
 Michelle Gulyás (2000-), pentathlonienne hongroise.
 Péter Gulyás (1984-), handballeur hongrois.
 Róbert Gulyás (1974-), joueur hongrois de basket-ball.

Note